

Aziende 
 MES (Manufacturing Execution System) – sistema di gestione della funzione produttiva di un'azienda

Codici 
 MES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Polonia, Medan, Indonesia
 mes – codice ISO 639-3 della lingua masmaje

Economia 
 MES (Meccanismo europeo di stabilità) – fondo di salvataggio europeo

Mineralogia 
 Mes – abbreviazione di mesolite

Nautica 
 MES (Marine Evacuation System) – sistema di evacuazione, grazie a scialuppe a gonfiaggio rapido, utilizzato su motonavi, navi da crociera o comunque imbarcazioni commerciali